Појам Наследници може да се односи на:
 Наследници (теленовела), колумбијско-америчка теленовела
 Наследници (филм), телевизијски филм из 2015